«Янголи помирають на світанку» — український короткометражний фільм відзнятий режисером Ярославом Турківським.

Опис 
На ранковому сумному стадіоні сидить молодий чоловік. Дорогий костюм, червоні очі, невиспане обличчя, пляшка віскі. Ліворуч лежить пістолет, праворуч — капсула з таблеткою. Останній бездумний вчинок ставить під удар його життя і життя його рідних. Який вибір він зробить цього разу? Хто насправді вирішує наші долі та чи можемо ми виправити помилки минулого?

Посилання 
 https://web.archive.org/web/20140325043821/http://www.molodist.com/program_catalogue/190

Українські фільми 2013
Короткометражні фільми України
Фільми українською мовою
Фільми-драми України
Містичні фільми України